El término garnacha puede referirse a:

 La garnacha es una variedad española de vitis vinifera.
 La garnacha era un tipo de compañía teatral ambulante.
 La garnacha es una tortilla doblada, rellena de salsa roja o verde, con carne deshebrada, papa, cebolla, y frita en aceite o manteca.

 En la actualidad la garnacha es el nombre coloquial que se le da a la comida típica mexicana, haciendo referencia a la que se prepara en puestos no establecidos formalmente o puestos de comida callejeros.

 El garnachero es una variedad para mencionar quien vende garnachas en un puesto,  también en la actualidad en México, se utiliza para describir a personas con inquietudes técnicas con conocimientos en el ámbito de la Radio Afición Mexicana.